Алексе́й Генна́дьевич Ни́лов (род. 31 января 1964, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (2006).

Биография 
Родился 31 января 1964 года в Ленинграде. Отец, актёр Геннадий Нилов, известен по кинокомедии «Три плюс два» (1963, роль физика Степана Сундукова).

В 1985 году окончил актёрский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиКа) (курс Рубена Агамирзяна), получив специальность «актёр театра и кино». Был распределен в Волгоградский театр, однако вскоре призван в армию.

Служил в рядах Советской Армии в городе Чернигове. Получил военную специальность минёра-подрывника. В 1986 году, во время военной службы, принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Является ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС I степени. В 2014 году в возрасте пятидесяти лет досрочно вышел на пенсию.

После демобилизации работал в театре «Студия-87», созданном театральным режиссёром Владимиром Малыщицким в Запасном дворце города Пушкина. Театр просуществовал всего два года, с 1987 по 1989.

В конце 1980-х годов помимо работы в театре работал дворником, стропальщиком, рекламным агентом, менеджером по работе с клиентами.

С 1989 года работал в Государственном русском драматическом театре Белорусской ССР имени М. Горького, из которого ушёл в 1991 году и больше ни в одном театре не работал.

Впервые появился на киноэкране в возрасте четырёх лет в фильме-сказке «Снегурочка» (1968) своего двоюродного дедушки, режиссёра Павла Кадочникова. В этом же фильме снимался и Геннадий Нилов.

Первой большой работой в кино стала одна из главных ролей (Максим, борец с мафией) в боевике режиссёра Вячеслава Сорокина «Меченые» (1991).

Широкую популярность актёру принесла одна из главных ролей (Андрей Ларин, капитан милиции) в телесериалах «Улицы разбитых фонарей» (1997—2004, с 1-го по 5-й сезон) и «Опера. Хроники убойного отдела».

Артист ООО «Люксфильм» (г. Москва). Руководит «N-театром». Вице-президент Межрегиональной общественной организации содействия развитию культуры и спорта «Берег».

Семья 
Отец Геннадий Нилов (род. 1 октября 1936), киноактёр. Мать Галина Панкратьевна Нилова (род. 1938), инженер-химик.

Брат Антон Нилов.

Двоюродный дед Павел Кадочников (1915—1988), Народный артист СССР, муж сестры бабушки по отцу.

Троюродная сестра Наталья Кадочникова (род. 14 апреля 1969), актриса.

Личная жизнь 
Первая жена — Анна Замотаева (с 1985 года), актриса, однокурсница по ЛГИТМиКу, библиотекарь. Дочь Елизавета Нилова (род. 14 декабря 1985), актриса Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

Неофициальный брак — Сусанна Цирюк, родом из Минска, музыкальный режиссёр, дочь белорусского дирижёра Юрия Цирюка. Окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова в 1989 году (факультет режиссуры музыкального театра, класс М. Слуцкой), работала главным режиссёром Белорусского государственного академического музыкального театра (2010—2013), лауреат российской театральной премии «Золотая маска» (2005). Познакомились в Минске, где Нилов работал актёром в театре. Прожили вместе семь лет. Сын Дмитрий (род. 1991), музыкант-мультиинструменталист.

Вторая жена — Юлия Михайлова, актриса. Познакомились на съёмках фильма «Проклятие Дюран» (1993). Брак продлился 7 лет, были венчаны, детей нет.

Неофициальный брак — Полина (Юлия) Каманина (род. 8 июня 1974), актриса, сценарист. Прожили три года, детей нет.

Третья жена — Ирина Климова (род. 12 апреля 1967), актриса и певица. Через пять месяцев после рождения сына Никиты (род. 18 марта 2003, Москва) Нилов оставил супругу с ребёнком и уехал из Москвы в Санкт-Петербург. Брак был расторгнут 21 сентября 2004 года.

Четвертая жена — Елена Нилова (ранее — Володина, род. 1978), портниха 4-го разряда, продавец модного магазина одежды в Санкт-Петербурге, профессиональный фотограф. Живут вместе с 2004 года (после официального развода Нилова). Поженились в 2011 году. Обвенчались в Софийском соборе в Царском селе. Являются прихожанами этого собора. Нилов принял обряд крещения осознанно, в возрасте девятнадцати лет, а его крёстным отцом был его лучший друг, актёр Владимир Осипчук (1960—1990).

16 марта 2000 года Алексей Нилов пережил клиническую смерть вследствие злоупотребления алкоголем. По словам актёра, всего таких смертей у него было «штуки три», когда останавливалось дыхание и врачам с трудом удавалось его спасать. В последний раз такой приступ произошёл с ним в канун 2007 года, который он встретил на восьмом этаже больницы на улице Костюшко в Санкт-Петербурге, где врачи откачивали его одиннадцать дней. С тех пор начал бросать пить.

Творчество

Фильмография 
  — Каждый третий — партизан
  — Степан Сергеевич — Виталий Игумнов, начальник монтажно-сборочного цеха
  — Жажда страсти — эпизод
  — Меченые — Максим (Макс), борец с крымской мафией  — Кооператив «Политбюро», или Будет долгим прощание — Лёша, бандит  — Проклятие Дюран — Арман  — Роман императора — Антон Березовский, польский террорист  — Год собаки — сосед Веры в общежитии (в титрах не указан)
 1994 — Прохиндиада 2 — новый директор школы 1994 — Откровения незнакомцу / Confidences à un inconnu (Россия, Франция, Италия) — Дмитрий 1994 — Яростные киборги  / Dark Future (Россия, США) — киборг — — Улицы разбитых фонарей (1—5 сезоны) — Андрей Васильевич Ларин, капитан милиции 1999- — Убойная сила — Андрей Васильевич Ларин, капитан милиции  — Жизнь одна — Владимир, писатель-фантаст  — Моя мама — невеста — Юрий Ивановский, разводящийся с женой бизнесмен 2004 — Невестка — Вадим, муж Любы, отец Ильи, друг Стасика 2004— — Опера. Хроники убойного отдела — Андрей Васильевич Ларин, майор милиции 2004 — Убить Бэллу — нетрезвый мужчина в «обезьяннике» и на улице (эпизод)
  — Баллады о гусарах (Молдова) — Вениамин Уздечкин (корнет Оболенский) 2006 — Наркоза не будет — следователь 2007 — Бумеранг — Олег Витальевич Бессонов, муж Инги  — По контуру лица — слепой бомж 2008 — Запрет на любовь — Алексей, адвокат 2008 — Любовь под грифом «Совершенно секретно» — Алексей Нилов, адвокат Татьяны Васильевой 2007—2014 — Литейный (1—8 сезоны) — Алексей Нилов («Адвокат»), сотрудник специального отдела милиции, бывший адвокат 2008 — Холмы и равнины — Лев, журналист, отец Татьяны  — Захватчики — следователь  — 220 вольт любви — камео 2010 — Страховщики (серии № 9 «Маршрут» и № 20 «Ангел-хранитель») — Верейский 2010 — Вопрос чести — Алексей Нилов, бывший адвокат 2010 — Подводные камни — Игорь Алексеевич Веселов, писатель и журналист  — Дубля не будет — Игорь Жданов, популярный актёр театра и кино 2011 — ППС (серии № 8 «Оборотень» и № 12 «Территория») — Ефремов, майор службы собственной безопасности 2011 — Я желаю тебе себя — Павел Павлович Новиков, директор фиктивной строительной организации 2011— — Чужой район (1, 2, 3 сезоны) — Александр Сергеевич Петров, глава районной администрации  — Возвращение — Владимир Николаевич Смирнов, генерал в отставке  — Назначена награда — «Граф» 2014 — Лучшие враги — Владимир Александрович Старыгин, подполковник, начальник аналитической группы ГУВД 2014 — Бирюк — Семёнов, полковник  — Аз воздам — Виктор Иванович Ершов, старший следователь Следственного комитета РФ 2015— — Высокие ставки — Юрий Алексеевич Сергеев, криминальный авторитет «Космонавт» 2015 — Капкан для звезды — Игорь Валерьевич Яцко, бизнесмен 2015 — Испанец — Леваков («Лёва») 2015 — Убийство на троих — Александр Васильевич Черкасов, начальник службы безопасности  — Наше счастливое завтра — Дерябин  — Невский. Проверка на прочность (серия № 29 «Ультиматум») — Колпаков 2017 — Выжить любой ценой — Григорий, врач, беглый заключённый 2017 — Улыбка Лиса — Валерий Дмитриевич Головин, ректор фармакологического университета, отец Татьяны — — Канцелярская крыса — Виктор Николаевич Медушевский (адвокат) 2018 — Шаг в бездну — Алчанов 2019 — Девичий лес — Игорь Калинин 2019 — Звёзды и лисы — Миронов — — Условный мент — Вениамин Сергеевич Воронов («Веня Ворон»), криминальный авторитет (главная роль)
 2020 — Пять минут тишины. Новые горизонты — Пётр Мусоргский, бизнесмен 2020 — Первый отдел — Никита Сергеевич Баренцев, народный артист (фильм 4-й «Праздник»)
 2021 — Крепкие орешки — Андрей Васильевич 2021 — 16 фильм — бизнесмен
 2021 — Варяг
 2021 — Полицейское братство — Гарин 2021 — Адмиралы района-2 —

 Клипы 
 Гимн долболобов (OST фильма 16-й) (2021)

 Признание 

 Государственные награды 
 2006 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — за заслуги в области искусства.

 Общественные награды 

 Общественная позиция 
 9 октября 2009 год в числе сорока двух известных петербуржцев, обратился с открытым письмом к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву в поддержку строительства общественно-делового квартала «Охта-центр» в Санкт-Петербурге.
 11 октября 2010 года принимал участие в массовом многочасовом молебне у стен полуразрушенной Церкви преподобного Сергия Радонежского в городе Пушкине, построенной в 1903 году для лейб-гвардии 2-го стрелкового Царскосельского Его Величества полка и являющейся памятником архитектуры начала XX векаХрам преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе возвращён Церкви.  Официальный сайт Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат) // mitropolia.spb.ru (21 сентября 2012 года).

 Примечания 

 Ссылки 
 Алексей Нилов. Биография.  «Вокруг ТВ» // vokrug.tv
 Профиль звезды. Алексей Нилов. Биография.  // 7days.ru
 Звёзды. Персоналии. Алексей Нилов. Фильмография.  Государственный интернет-канал «Россия» // russia.tv
 Алексей Нилов. Биография, фильмография, фотографии.  // ruskino.ru
 Алексей Нилов. Обзор фильмов с участием актёра, фотографии.  // afisha.ru
 Анжела Заозерская. Интервью. Актёр Алексей Нилов: «Женщины готовы были бежать за мной на край света».  Газета «Новые известия» // newizv.ru (23 сентября 2011 года)
 Ангелина Христюк. Интервью. Алексей Нилов: «Одеколон не пил, с Аленом Делоном не общался, хотя хотел бы». Общественно-политическая газета РИА «Трибуна» // tribuna.ru (14 января 2013 года)
 Дмитрий Мельман. Интервью. Алексей Нилов. Слёзы «Мента».  Сетевое издание «Мир новостей» // mirnov.ru (9 января 2013 года)
 Катерина Романенкова, Татьяна Алексеева''. Интервью. Алексей Нилов: Истинное лицо капитана Ларина. // video.ru (5 марта 2004 года)

Актёры телевидения России
Кадочниковы — Ниловы
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Дети-актёры СССР